Olsberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Olsberg, Aargau, ort och kommun, Aargau,

Tyskland 

 Olsberg, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg,